Glass Candy — основанный в 1996 году американский электронный итало-диско дуэт. 

Ранние работы группы содержат элементы ноу-вейв и глэм-рока.

Участники группы 
 Действующий состав
 Ида Но () — вокал
 Джонни Джуэл () — синтезатор, гитара, аранжировка

 Бывшие участники
 Авалон Калин () — ударные
 Джимми Хей () — ударные
 Дасти Спарклс () — саксофон, ударные
 Марк Берден () — ударные
 Джинджер Пичс () — ударные

История

Зарождение группы 
Группа Glass Candy основана в 1996 году в г. Портленде штата Орегон США вокалисткой Идой Но (родилась в г. Ванкувере штата Вашингтон) и Джонни Джуэлом (настоящее имя Джон Паджетт, родился в г. Остине штата Техас).
Ида повстречалась с Джуэлом в 1995 году в г. Портленде в бакалее Фреда Мейера, где в то время работал Джуэл.
Вскоре они основали группу под названием Glass Candy and the Shattered Theatre.

Ранние работы Glass Candy по стилистике можно отнести к музыкальному стилю дроун-эмбиент. Звучали они весьма причудливо. В этих произведениях также  прослеживается влияние тяжелого глэм-рока и новой волны, что особенно заметно в трех первых синглах группы «Brittle Women» (1999), «Metal Gods» (2001) и кавер-версии песни  «Johnny Are You Queer» (2002).
В 2001 году Glass Candy приняли участие в совместном с группой  туре и выпустили live-альбом на студии .

Дискография

Студийные альбомы 
 Love Love Love (2003, )
  (2007, Italians Do It Better)
 Body Work (TBC)

Альбомы, проданные в ходе туров 
 Demos 31, 37 (2001)
 Demos 5.31.2002 (2002)
 The Nite Nurses (2005)
 Music Dream (2006)

Компиляции 
  (2008, Italians Do It Better)

EPs 
 Smashed Candy (2001, )
 Iko (2005, Troubleman Unlimited)
 Feeling Without Touching (2010, Italians Do It Better)

Синглы 
 «Brittle Women» (1999, выпущен самостоятельно; переиздан как «Bräckliga Kvinnor» в 2003 году студией Troubleman Unlimited)
 «Metal Gods» (2001, выпущен самостоятельно)
 «Love on a Plate» (2002, Troubleman Unlimited)
 «Excite Bike» (2003, Troubleman Unlimited)
 «Life After Sundown» (2004, Troubleman Unlimited)
 «I Always Say Yes» (2007, Troubleman Unlimited)
 «Miss Broadway» (2007, Italians Do It Better)
 «Geto Boys» (2009, Italians Do It Better)
 «Warm in the Winter» (2011, Italians Do It Better)

Примечания

Ссылки 
 

Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы из Портленда (Орегон)
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США
Инди-рок-группы США
Группы электро-рока
Группы дэнс-панка